Bull Run Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bull Run Peak (Idaho)
 Bull Run Peak (Alpine County, Kalifornien)
 Bull Run Peak (Tulare County, Kalifornien)